Brezovo (gmina Litija)
 Brezovo (gmina Sevnica)